Guggiari puede hacer referencia a:

Hermann Guggiari, ingeniero y escultor paraguayo.
José Patricio Guggiari, político paraguayo que fue presidente de su país.
Pedro Bruno Guggiari, político paraguayo.